|-
| 170401 - ||  || 15 octombrie 2003 ||  || 
|-
| 170402 - ||  || 15 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170403 - ||  || 3 octombrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 170404 - ||  || 16 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170405 - ||  || 16 octombrie 2003 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 170406 - ||  || 16 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170407 - ||  || 16 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170408 - ||  || 16 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170409 - ||  || 23 octombrie 2003 ||  || 
|-
| 170410 - ||  || 24 octombrie 2003 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 170411 - ||  || 22 octombrie 2003 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 170412 - ||  || 22 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170413 - ||  || 16 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170414 - ||  || 16 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170415 - ||  || 27 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170416 - ||  || 18 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170417 - ||  || 18 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170418 - ||  || 19 octombrie 2003 ||  || 
|-
| 170419 - ||  || 16 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170420 - ||  || 19 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170421 - ||  || 19 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170422 - ||  || 17 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170423 - ||  || 18 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170424 - ||  || 18 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170425 - ||  || 20 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170426 - ||  || 20 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170427 - ||  || 20 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170428 - ||  || 18 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170429 - ||  || 18 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170430 - ||  || 19 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170431 - ||  || 20 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170432 - ||  || 20 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170433 - ||  || 20 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170434 - ||  || 28 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170435 - ||  || 17 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170436 - ||  || 19 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170437 - ||  || 20 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170438 - ||  || 19 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170439 - ||  || 19 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170440 - ||  || 21 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170441 - ||  || 18 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170442 - ||  || 18 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170443 - ||  || 18 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170444 - ||  || 20 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170445 - ||  || 21 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170446 - ||  || 21 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170447 - ||  || 21 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170448 - ||  || 21 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170449 - ||  || 21 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170450 - ||  || 22 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170451 - ||  || 20 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170452 - ||  || 20 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170453 - ||  || 21 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170454 - ||  || 21 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170455 - ||  || 21 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170456 - ||  || 21 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170457 - ||  || 22 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170458 - ||  || 20 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170459 - ||  || 21 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170460 - ||  || 22 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170461 - ||  || 22 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170462 - ||  || 22 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170463 - ||  || 22 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170464 - ||  || 23 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170465 - ||  || 23 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170466 - ||  || 23 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170467 - ||  || 21 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170468 - ||  || 23 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170469 - ||  || 24 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170470 - ||  || 23 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170471 - ||  || 23 octombrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 170472 - ||  || 24 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170473 - ||  || 24 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170474 - ||  || 24 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170475 - ||  || 26 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170476 - ||  || 26 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170477 - ||  || 25 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170478 - ||  || 26 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170479 - ||  || 26 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170480 - ||  || 28 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170481 - ||  || 28 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170482 - ||  || 28 octombrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 170483 - ||  || 28 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170484 - ||  || 29 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170485 - ||  || 30 octombrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 170486 - ||  || 28 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 170487 - ||  || 22 octombrie 2003 || Kitt Peak || 
|-
| 170488 - ||  || 21 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170489 - ||  || 16 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170490 - ||  || 17 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170491 - ||  || 21 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170492 - ||  || 18 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170493 - ||  || 21 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170494 - ||  || 14 noiembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170495 - ||  || 15 noiembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170496 - ||  || 15 noiembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170497 - ||  || 16 noiembrie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 170498 - ||  || 18 noiembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170499 - ||  || 18 noiembrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 170500 - ||  || 16 noiembrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-